Хаиндрава () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Хаиндрава, Георгий Леванович (род. 1956) — грузинский политический и общественный деятель.
 Хаиндрава, Леван Ивлианович (1916—1996) — российский писатель.